Berkovci (Križevci, Slovenija), naselje u općini Križevci, Slovenija
 Berkovci (Moravske Toplice, Slovenija), naselje u općini Moravske Toplice, Slovenija